Velika nagrada ZDA 1989 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 4. junija 1989.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 75
| 2:01:33,133
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 75
| + 39,696 s
| 14
| 6
|-
! 3
| 10
|  Eddie Cheever
| Arrows-Ford
| 75
| + 43,210 s
| 17
| 4
|-
! 4
| 38
|  Christian Danner
| Rial-Ford
| 74
| +1 krog
| 26
| 3
|-
! 5
| 20
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 74
| +1 krog
| 25
| 2
|-
! 6
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 74
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 40
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 73
| Motor
| 24
|  
|-
! 8
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 70
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 9
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 69
| Dovod goriva
| 21
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 61
| Alternator
| 8
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 52
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Nelson Piquet
| Lotus-Judd
| 52
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 36
|  Stefan Johansson
| Onyx-Ford
| 50
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 46
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 44
| El. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Judd
| 43
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 37
| Zavore
| 7
|  
|-
! Ods
| 27
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 31
| Alternator
| 4
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 26
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Judd
| 24
| Pedal za plin
| 23
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 22
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| March-Judd
| 20
| Zavore
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 17
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 10
| Okvara
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Derek Warwick
| Arrows-Ford
| 7
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 3
| Zavrten
| 12
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Olivier Grouillard
| Ligier-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Roberto Moreno
| Coloni-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Lamborghini
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 32
|  Pierre-Henri Raphanel
| Coloni-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Gregor Foitek
| Euro Brun-Judd
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 17
|  Nicola Larini
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 41
|  Joachim Winkelhock
| AGS-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 39
|  Volker Weidler
| Rial-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Aguri Suzuki
| Zakspeed-Yamaha
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Bernd Schneider
| Zakspeed-Yamaha
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1989
1989